Ennéagramme peut désigner :
 Ennéagramme (géométrie) : une figure de géométrie à neuf côtés, type Ennéagone ;
 Ennéagramme : un outil de développement personnel.

 Ne doit pas être confondu avec 
 Enneagram : téléfilm de 2005.